Villa Schröder steht für:

 Villa Schröder (Bremen)
 Villa Schröder (Leipzig)
 Villa Schröder (Hamburg)
 Villa Schröder (Potsdam)
 Villa Schröder, Köln-Lindenthal, siehe Treffen Papens mit Hitler im Haus des Bankiers Schröder
 Villa Schröder, Köln-Marienburg, siehe Bayenthalgürtel 15
 Villa Schröder, Utrecht, siehe Rietveld-Schröder-Haus